Васалоппет () — массовая лыжная марафонская гонка (90 км) между посёлком  и городом Мура в Даларне, Швеция.

Впервые гонка проводилась в 1922 году и получила название в честь шведского короля Густава Васы, с тех пор она отменялась лишь три раза (1932, 1934, 1990). Гонка проходит в первое воскресенье марта. Васалоппет — одно из самых престижных соревнований среди лыжников. На 90 км гонку организаторами выделяется  номеров. Как правило, все эти номера выкупаются заранее. Например, на Васалоппет—2013 все 15 тысяч номеров были забронированы уже 15 марта 2012 года, всего за 11 дней продаж, почти за целый год до гонки. В 2015 году все 15800 стартовых номеров были забронированы за 83 секунды.

В 1922—1923 и 1981—1996 годах женщины могли участвовать в соревновании, но без отдельных наград, на общих основаниях. В 1924—1980 годах участие женщин было запрещено. Отдельный зачёт среди женщин ведётся с 1997 года, причём 4 раза побеждала шведская лыжница .

Основную гонку предваряет неделя других гонок — от 30 км и более.

Победители

Мужчины

Женщины

Интересные факты 
 В Васалоппете 1977 года принимал участие король Швеции Карл XVI Густав под именем Карл Бернадот, став первым королём бежавшим эту дистанцию.
 В США вокруг города Мора в Миннесоте каждый февраль проводится несколько марафонских гонок на лыжах и коньках, которые также называются Васалоппетом.

См. также 
 Список победителей Васалоппета
  и в  году

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт гонки Васалоппет

Соревнования по лыжным гонкам
Международные соревнования по лыжному спорту в Швеции